LAB (evt. med anden fordeling af store og små bogstaver) kan henvise til flere emner:

 Lloyd Aéreo Boliviano – et tidligere luftfartsselskab i Bolivia
 LAB (band) – et finsk band